Omadhoo kan syfta på:

 Omadhoo (Alif Dhaal), ö i Maldiverna, 
 Omadhoo (Thaa), ö i Maldiverna,